Andrew Carnegie Library ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Andrew Carnegie Library (Corona, Kalifornien), NRHP-ID 77000324
 Andrew Carnegie Library (Edmonds, Washington), NRHP-ID 73001887